De Ronde van Slowakije 2003 (Slowaaks: Okolo Slovenska 2003) was de 47e editie van deze meerdaagse etappekoers. De ronde begon op 27 augustus en eindigde op 31 augustus.

Etappe-overzicht

Eindklassementen

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2003
2003